APT kan syfta på: 

 APT (AXE) – telefonidelen i det processorstyrda telefonisystemet AXE från Ellemtel
 APT – ett verktyg för att hantera den ibland svåra process det innebär att installera mjukvara i Linux, se  Advanced Packaging Tool
 APT – ett regelbundet möte på arbetsplatsen där arbetsledare och alla medarbetarna för dialog om mer övergripande frågor, se arbetsplatsträff

Se även
 Apt – flera